Momyszuły – wieś w południowym Kazachstanie, w obwodzie żambylskim. Liczy 10 500 mieszkańców (2006). Ośrodek przemysłu spożywczego.

Bibliografia 
 World Gazetteer

Wsie w Kazachstanie